

Приморська сільська рада — сільське поселення, Кваркенський район, Оренбурзька область

Приморська сільська рада — колишня сільська рада, Донецька область, Новоазовський район
 Приморська сільська рада — колишня сільська рада, Запорізька область, Василівський район
 Приморська сільська рада — колишня сільська рада, Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Приморська сільська рада — колишня сільська рада, Одеська область, Кілійський район
 Приморська сільська рада — колишня сільська рада, Одеська область, Татарбунарський район
 Приморська сільська рада — колишня сільська рада, Херсонська область, Скадовський район